Le nom de Darton est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 William Darton Jr (1781-1854), imprimeur britannique, fils du suivant.
 William Darton Sr (1755-1819), imprimeur britannique.

 Darton est une ville de la métropole de Barnsley (du sud du Yorkshire, Royaume-Uni).